Театральная мастерская — театр, существовавший в Ростове в начале XX века.

История 
Театр создал юный режиссёр Павел Вейсбрём в 1917 году. Перед уходом из Ростова белых, Вейсбрём с родителями, весьма состоятельными людьми, покинул Россию, уехав в Париж.

В репертуаре молодого коллектива были исключительно поэтические представления: «Пир во время чумы», «Маскарад», пьесы Блока, Ремизова, Гоцци и др.

В 1920 году на крошечной сцене ростовского кафе «Подвал поэтов» состоялась премьера пьесы В. Хлебникова «Ошибка смерти» (режиссёр А. Надеждов). Сам Велемир Хлебников присутствовал и на репетициях «Театральной мастерской» и непосредственно на премьере. Илья Березарк полагал, что эта была первая театральная постановка в творческой биографии Хлебникова.

С 1920 года «Театральная мастерская» работала при подотделе искусств Донского областного отдела народного образования в качестве передвижного театра драмы. Театр располагался по адресу ул. Большая Садовая, 25. Театр проводил литературные вечера в течение 1920 года в разных организациях: заводе Лели, клубе им. Урицкого, авторемонтном заводе, заводе Кольберга, клубе таганрогского завода «Красный Котельщик», для служащих Донпродкома, для рабочих фабрики б. Панченко.

Все серьёзные организационные вопросы, включая приём в труппу актёров, решались специально созданным советом.

В 1920 году «Театральной мастерской» была поставлена драматическая поэма «Гондла» Николая Гумилёва. Автор, проездом оказавшись в Ростове, познакомился с труппой и пообещал посодействовать в переезде театра в Петроград.

В сентябре 1921 года театр перебрался в Петроград. Петроградский губернский политико-просветительский отдел взял театр под своё покровительство.

8 января 1922 года в зале Владимирского клуба на Владимирском проспекте, 12 начались спектакли «Театральной мастерской». Спектакли открылись пьесой Гумилёва, публика требовала «Автора!!!», но Гумилёв к этому времени уже был расстрелян.

В Петрограде театр просуществовал недолго, распавшись тихо и незаметно.

Известные участники 
 Арапов, Анатолий Афанасьевич (1876—1949) — живописец, график, сценограф.
 Большинцов, Мануэль Владимирович (1902—1954) — кинодраматург и режиссёр.
 Вейсбрем, Павел Карлович (1899—1963) — театральный режиссёр.
 Гнесин, Михаил Фабианович (1883—1957) — композитор, педагог, музыкально-общественный деятель.
 Костомолоцкий, Александр Иосифович (1897—1971) — советский актёр.
 Литвак, Анатолий Михайлович (1902—1974) — режиссёр, продюсер, сценарист, монтажёр. Работал в Германии, Франции, США.
 Надеждов, Аркадий Борисович (1886—1939) — российский театральный режиссёр.
 Сарьян, Мартирос Сергеевич (1880—1972) — живописец-пейзажист, график и театральный художник.
 Тусузов, Георгий Баронович (1891—1986) — актёр театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
 Холодов, Рафаил Моисеевич (1900—1975) — актёр Московского театра сатиры.
 Шварц, Евгений Львович (1896—1958) — актёр, русский советский писатель, драматург.
 Шварц, Антон Исаакович (1896—1954) — артист эстрады, мастер художественного слова.

Ссылки 
 Санкин, Леонид [Слеич Л.] Гумилёв в Ростове-на-Дону
 Слеич, Леонид. Хлебников в Ростове-на-Дону
 Зайцева Н. Театральная мастерская // Донской временник. Год 1998-й. Ростов н/Д, 1997. С. 1-2.

Источники 

Театры, основанные в 1917 году
Исчезнувшие театры Ростова-на-Дону
Исчезнувшие театры Санкт-Петербурга
Драматические театры Ростовской области